

Patronyme 

 Achille Dien (1827-1904), peintre et violoniste français ;
 Claude-Marie-François Dien (1787-1865), peintre et graveur français ;
 Raymonde Dien (1929-2022), militante communiste française ;
 Philippe Dien (1957-), athlète français.

Hydronyme 

 Dien, rivière française de la Somme.